Árvore-do-paraíso é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:
 Sombreiro
 Elaeagnus angustifolia